Senter ist der Familienname folgender Personen:

 Boyd Senter (1898–1982), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Bandleader
 Dewitt Clinton Senter (1830–1898), US-amerikanischer Politiker
 George B. Senter (1827–1870), US-amerikanischer Politiker
 Marc Senter, US-amerikanischer Schauspieler
 William Tandy Senter (1801–1848), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Senterpartiet